

Letteratura 
Uomo Ombra (The Shadow), personaggio nato da una trasmissione radiofonica e protagonista di oltre 300 romanzi
L'uomo ombra, romanzo giallo dello scrittore statunitense Dashiell Hammett

Cinema 
L'uomo ombra (The Thin Man) – film diretto da W. S. Van Dyke (1934)
L'Uomo Ombra (The Shadow) – film diretto da Russell Mulcahy (1994)

Fumetto 
L'Uomo Ombra, trasposizione a fumetti del personaggio omonimo, realizzate da vari autori per diverse case editrici.

Televisione
L'uomo ombra (The Thin Man) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1957 al 1959